Procloeon är ett släkte av dagsländor som beskrevs av Simon Bengtsson 1915. Procloeon ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ådagsländor
Procloeon